Жизнь с отцом () — американская кинокомедия 1947 года, режиссёр Майкл Кёртис
 Жизнь с отцом () — канадская комедийная драма 2005 года, режиссёр Себастьен Роуз